Santillán o Santillan puede referirse a:

 Santillán (apellido), apellido español. 
 Santillán-Boria, localidad del municipio español de San Vicente de la Barquera, Cantabria. 
 Huétor de Santillán, municipio español en la provincia de Granada, Andalucía.